Crociferi si può riferire a:

 Crociferi d'Italia – ordine ospedaliero esistente dal XII al XVII secolo
 Betlemitani od Ordine militare dei crociferi con stella rossa in campo blu – ordine religioso cavalleresco dal XII al XVII secolo
 Chierici regolari Ministri degli Infermi – ordine religioso fondato nel 1582

Al singolare, crocifero indica un ministrante con l'incarico di portare la croce in una processione.